Suszyce – osiedle we Włocławku
 Suszyce – przysiółek w gminie Łącko
 Suszyce – szczyt w Beskidzie Małym